Prosílion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Prosílio, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Ellinókastro (ort i Grekland, Nomós Kardhítsas), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar